Барбара Бранденбургская:

 Барбара Бранденбургская (1464—1515) — королева Чехии и Венгрии.
 Барбара Бранденбургская  (1423—1481) — маркграфиня Мантуанская.